Barcelona Trail Races, competició de curses de muntanya pel Parc Natural de Collserola a la ciutat de Barcelona
 Big Time Rush (grup), boy band formada a Los Angeles (Estats Units)
 Big Time Rush, sèrie de televisió del canal Nickelodeon protagonitzada pel grup anterior
 Born to Run, àlbum musical del cantautor estatunidenc Bruce Springsteen
 Transport blindat de personal (del seu nom en rus БронеТРанспортер, transliterat BronieTRansporter), vehicle blindat de combat dissenyat per al trasllat d'infanteria